Ко́кки (от  «зерно») — бактерии шаровидной формы. Различают абсолютно круглые и слегка вытянутые по форме бактерии.

После деления клетки образуют в зависимости от стадии деления структуры, которые являются типичными для определённых видов кокков. Различают:
 Монококк: один кокк;
Стрептококки: сложенные в форме цепочки (напр. энтерококки, пептострептококки);
 Диплококки: сложенные парами (напр. пневмококки, Neisseria);
 Тетракокки: сложенные вместе 4 клетки;
 Сарцины: сложенные вместе 8 и более клеток;
 Стафилококки: клетки сложенные «виноградными гроздьями» или хаотично (напр. микрококки, пептококки).

Ссылки 

 Изображения бактерий

Формы бактерий